Александрия е град в Кировоградска област, Украйна.

Населението му е 93 357 жители (2001). Намира се в часова зона UTC+2.

Основан е през 1746 г., получава статут на град през 1784 г.

Градове в Кировоградска област